Cicéron (ou Cicero en latin et dans d'autres langues) désigne :

Patronyme

Personnages historiques 
 Cicéron, forme française du nom de Marcus Tullius Cicero, orateur et homme d'État de la Rome antique ;
 Marcus Tullius Cicero (consul en -30), fils du précédent ;
 Quintus Tullius Cicero, écrivain, jeune frère de Cicéron ;
 Cicéron, nom de code d'Elyesa Bazna (1904-1970), un espion de la Deuxième Guerre mondiale.

Autres 

 Carmen Cicero (1926-). artiste peintre américain.

Toponymie 
  
 Cicero, une ville du comté de Cook dans l'État de l'Illinois ;
 Cicero, une ville du comté de Hamilton dans l'État de l'Indiana ;
 Cicero, une ville du comté d'Onondaga, dans l'État de New York ;
 Cicero, une ville du comté d'Outagamie dans l'État du Wisconsin.
 Cicero est le nom de trois stations du métro de Chicago : Cicero (ligne bleue CTA), Cicero (ligne rose CTA) et Cicero (ligne verte CTA)

Autre 
 CICERO : Center for international climate research
 Cícero (1984-), pseudonyme de Cicero Santos, footballeur brésilien.
 Cicéro, une unité de mesure typographique, équivalant à 12 points Didot.
 un prénom révolutionnaire, souvent attribué sous la Terreur.
 Cicéron, personnage du jeu vidéo Skyrim.

Voir aussi

Notes 

Prénom révolutionnaire
Cicero